Минасов — фамилия.

Известные носители
 Минасов, Андрей Петрович (1916—1974) — Герой Социалистического Труда.
 Минасов, Георгий Вартанович (1933—2020) — заслуженный артист Республики Армении.